Slawne (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Rosdolne, siehe Slawne (Rosdolne)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Kachowka, siehe Slawne (Kachowka)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Meschowa, siehe Slawne (Meschowa)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Marjinka, siehe Slawne (Marjinka)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Dolynske, siehe Slawne (Dolynske)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, siehe Slawne (Saporischschja)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kiwerzi, siehe Slawne (Kiwerzi)

 Siedlung in der Oblast Donezk, Rajon Schachtarsk, siehe Slawne (Schachtarsk)
 Siedlung in der Oblast Winnyzja, Rajon Winnyzja, siehe Slawne (Winnyzja)